Daniel Amit – fisico e pacifista israeliano naturalizzato italiano
 Meir Amit – politico, generale e agente segreto israeliano
 Yairah Amit – accademica e teologa israeliana